Бородастики-кабезоны () — род птиц семейства бородатковых. Распространены в Южной Америке, один вид встречается также на востоке Панамы. Обитают в тропических и субтропических дождевых лесах. Питаются плодами, фруктами и ягодами, реже насекомыми и другими членистоногими.

Внешний вид 
Небольшие птицы длиной 16—20 см, массой 44—79 г. Немного крупнее, чем эубукко. Голова большая относительно тела. Клюв крепкий, конический, длиной 2—2,5 см. Оперение разноцветное, преобладают чёрный, красный, оранжевый, жёлтый и белый цвета.

Виды 
Международный союз орнитологов выделяет 11 видов:

Примечания

Ссылки 
https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=RU&avibaseid=6F0D3DCD814CAC8D 

Дятлообразные
Роды птиц